Cávado steht für:

 Cávado (Fluss), Fluss in Portugal
 Cávado (Subregion), Subregion in Portugal